James Morrison har flere betydninger:
 James Morrison (skuespiller) – en amerikansk skuespiller
 James Morrison (fodboldspiller) – en engelsk/skotsk fodboldspiller.
 James Morrison (sanger) – britisk sanger